Хуана Антонија има више значења:

 Хуана Антонија (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хуана Антонија (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику